Smučarski skoki na Zimskih olimpijskih igrah 2010.

Dobitniki medalj

Nastopajoči 

2010
Športi Zimskih olimpijskih iger 2010